Il singolare del torneo di tennis Darmstadt Tennis International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Petra Uberalová che ha battuto in finale Lena-Marie Hofmann 7-63, 6-3.

Teste di serie 

 Maša Zec Peškirič (secondo turno)
 Aljaksandra Sasnovič (primo turno)
 Polina Vinogradova (semifinali)
 Doroteja Erić (secondo turno)

 Antonia Lottner (secondo turno)
 Alexandra Artamonova (quarti di finale)
 Nicola Geuer (primo turno)
 Martina Kubicikova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Darmstadt Tennis International 2013